Ciak, una delle attrezzature più caratteristiche del cinema. La figura addetta al ciak è detta "ciacchista" in gergo cinematografico
Ciak, rivista italiana dedicata al mondo del cinema
Ciak programma televisivo in onda su Rete 4 negli anni novanta
Ciak, brano musicale di chiusura dell'ultimo episodio della prima stagione della serie televisiva Boris, scritto ed interpretato dall'attore e doppiatore Francesco Pannofino